Ruta 65 o Carretera 65 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 65.

Colombia 
 Ruta Nacional 65, o Carretera Marginal de la Selva.

Carreteras por número